La Tercera Revolución Rusa puede referirse a uno de los siguientes eventos.

 Levantamientos de izquierda contra los bolcheviques, en la terminología de los anarquistas.
 Perestroika y disolución de la Unión Soviética.
 La Revolución de Octubre fue ocasionalmente llamada la "Tercera Revolución Rusa" durante su época